Охо́тський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах Росії, а також колишня радянська окупаційна назва провулків в Україні.

Охотський провулок — колишня назва Мисливського провулку у місті Київ.

Охотський провулок — провулок у місті Нижній Новгород.
 Охотський провулок — провулок у місті Новоросійськ.
 Охотський провулок — провулок у місті Томськ.

Провулки